Финал Кубка УЕФА 1975 года — финальный матч розыгрыша Кубка УЕФА 1974/75, 4-го сезона в истории Кубка УЕФА. Первый финальный матч состоялся 7 мая 1975 года, на стадионе «Райнштадион» в Дюссельдорфе. Ответный матч состоялся 21 мая на стадионе «Дикман» в Энсхеде. В матче встретились немецкая «Боруссия Мёнхенгладбах» и нидерландский «Твенте».

Отчёты о матчах

Первый матч

Ответный матч

См. также 
 Кубок УЕФА 1974/1975

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт турнира

1975
Кубок УЕФА
Май 1975 года
Лига Европы УЕФА 1975
Лига Европы УЕФА 1975
Международные соревнования по футболу в Германии
Международные спортивные соревнования в Дюссельдорфе
Международные соревнования по футболу в Нидерландах
События 7 мая
События 21 мая
Спортивные соревнования в Энсхеде
Спорт в Германии в 1975 году
Спорт в Нидерландах в 1975 году